Gustavo Kuerten era il detentore del titolo e ha battuto in Finale 6–7(3), 7–5, 6–2, 6–0, Àlex Corretja.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (campione)
  Marat Safin (terzo turno)
  Andre Agassi (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (semifinali)
  Pete Sampras (secondo turno)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Patrick Rafter (primo turno)

  Magnus Norman (primo turno) 
  Sébastien Grosjean (semifinali) 
  Tim Henman (terzo turno) 
  Arnaud Clément (primo turno) 
  Àlex Corretja (finale) 
  Thomas Enqvist (ottavi di finale) 
  Jan-Michael Gambill (primo turno) 
  Franco Squillari (ottavi di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Open di Francia 2001
ATP Tour 2001